Curtain steht für:
 Curtain: Poirot's Last Case, Roman von Agatha Christie, siehe Vorhang (Roman)
 Curtain, US-amerikanischer Stummfilm von James Young (Regisseur)

Siehe auch:
 Vorhang